Jornal da Manhã (Criciúma) — jornal brasileiro publicado na cidade de Criciúma
 Jornal da Manhã (programa de rádio) — programa de rádio jornalístico brasileiro exibido pela rede Jovem Pan
 Jornal da Manhã (telejornal) — telejornal local brasileiro exibido pela Rede Bahia, afiliada da Rede Globo

Desambiguações de comunicações